Клавдия Михайловна Наумова (23 декабря 1940, Магнитогорск) — мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, дважды мастер спорта СССР по спортивной акробатике (акробатические прыжки и смешанные пары), заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта России, почетный профессор педагогических наук, почетный гражданин города Орёл, главный тренер Орловской области по спортивной акробатике, судья международной категории. Имя Клавдии Наумовой занесено в Книгу почета города Орла. В ноябре 2018 года Клавдия Михайловна Наумова за выдающиеся заслуги и трудовую доблесть была отмечена Золотым знаком и Почётной грамотой Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Спортивные, трудовые и творческие заслуги Клавдии Михайловны давно известны как в России, так и в дальнем зарубежье.

Биография 
Клавдия Наумова родилась 23 декабря 1940 года в Магнитогорске в семье кадрового офицера и медсестры. Была младшей из трёх сестер. Отец Михаил Наумов погиб, когда девочке было 2 года. Семья жила в сильной нужде. Её первым тренером стала Надежда Павловна Рогова. Вначале она не приняла девочку в секцию из-за её маленького роста и худобы. Но тогда Клавдия Наумова стала заниматься на балконе для зрителей, прячась от тренера, и повторяла те движения, которые другие делали на гимнастическом ковре. Спустя месяц тренер заметила девочку и приняла её в группу. Первые же соревнования Наумовой закончились победой, а к окончанию школы она защитила звание мастера спорта по спортивной гимнастике и вошла в сборную команду страны. Принимала участие в Спартакиаде народов СССР. Из-за травмы колена, стала заниматься акробатикой и защитила норматив мастера спорта в смешанной паре. Окончила Челябинский педагогический институт по специальности преподаватель физической культуры.

Тренерской работой Клавдия Наумова занялась в 1960-х годах. Она стала тренером-преподавателем по спортивной гимнастике и спортивной акробатике в детско-юношеской спортивной школе в Магнитогорске. В сентябре 1967 года переехала в Орел и стала работать в ДЮСШ областного совета ДСО «Труд».

Получила серьёзную травму и повреждение шейных позвонков, спасая ученицу от падения с батута. Врачи диагностировали, что Клавдия больше не сможет заниматься спортом и прописали полную неподвижность в течение месяцев. Но уже спустя неделю после выписки Клавдия Наумова нарушила запрет, стала заниматься аутотренингом, и со временем её ноги вновь обрели чувствительность. Вернуться к тренерской карьере ей помогла встреча с артистом цирка Валентином Дикулем — который после падения с большой высоты смог восстановиться.

В 1999 году стала работать старшим тренером-преподавателем по спортивной акробатике в Школе высшего спортивного мастерства в Орле.

За время своей работы Клавдия Михайловна Наумова воспитала 269 мастеров спорта СССР и России, 28 мастеров спорта международного класса, 22 абсолютных чемпионов Европы и мира в личном и командном зачете, 6 заслуженных мастеров спорта России. Продолжает работать и сегодня в Орле в СШОР «Русичи» — возглавляет отделение спортивной акробатики.

Почетный профессор педагогических наук. Имя Наумовой занесено в энциклопедии «Лучшие люди России» и «Лучшие люди Планеты».

В 2007 году стала почетным гражданином города Орёл. За то, чтобы Клавдия Наумова получила это звание, ходатайствовало 32 коллектива. Решение о присвоении звания кандидату было принято единогласно.

Одна из характерных особенностей Клавдии Наумовой — на её занятиях мастера спорта тренируются рядом с начинающими спортсменами, потому что, по словам тренера, это может дать им сильный толчок для развития. Работает в тандеме с хореографом.

Среди известных воспитанников — С. Бабарыкин, А. Самовилова, Э. Перелыгин, А. Степанов, Ю. Харченко, Е. Мельникова и другие. Одна из учениц Клавдии Наумовой — Ирина Васильевна Никитина, исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России (ФСАР).

Всероссийские соревнования на Кубок заслуженного тренера России К. М. Наумовой уже 29 лет подряд проходят в Орле.

Клавдия Михайловна Наумова внушает своим воспитанникам: «Жизнь — это вечное преодоление. Всё во власти самого человека. Нужна только вера в себя. Я верю: вы сможете сотворить себя!»

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «Во славу Орловщины»
 Медаль «80 лет Госкомспорту России»
 Медаль «За заслуги перед Отечеством 2-й степени»

Примечания 

Гимнасты СССР
Акробаты СССР
Мастера спорта СССР
Спортивные судьи СССР
Тренеры по спортивной гимнастике СССР
Тренеры Орловской области
Почётные граждане Орла
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Выпускники Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета